Koromandel ist:
 der Name einer indischen Küste, vgl. Koromandelküste
 die Bezeichnung für bestimmte chinesische Lackwaren, die von dort nach Europa verschifft wurden - Koromandellack: siehe Chinesische Lackkunst
 ein Pseudonym des Schriftstellers Christoph Friedrich Wedekind, vgl. Crescentius Koromandel

Siehe auch: Coromandel